llengües salish, grup de llengües ameríndies parlades al sud-oest del Canadà i al nord-oest dels EUA, a la costa del Pacífic i a l'interior, als estats de Washington, Idaho i nord-oest de Montana
 salish o bitterroot salish, poble de natius americans parlants de salish establert a Montana (EUA)
 Salish de la Costa, grup ètnic situat a la costa oest del Canadà, a la Colòmbia Britànica, i repartits entre l'illa de Vancouver i la costa del continent
 Salish del Riu Thompson, tribu parlant d'una llengua salish 
 Tribus Confederades Salish i Kootenai, organització político-administrativa a Montana que agrupa les nacions bitterroot salish, kutenais i pend d'oreilles